Шуамта () или Самаа () — село .

Население 
В 1959 году в селе Шуамта жило 225 человек, в основном грузины (в Амткельском сельсовете в целом — 2245 человек, в основном армяне, кроме преимущественно грузинских сёл Када, Шуамта и Цацхвиари). В 1989 году в селе жило 175 человек, в основном грузины.

Примечания 

Населённые пункты Абхазии
Населённые пункты Гульрипшского муниципалитета